El término alta sociedad puede hacer referencia a:
 La clase alta social.
 La película Alta sociedad, de Charles Walters (1956).
 La película Alta sociedad (Chromophobia), de Martha Fiennes (2006).